Cosandey est un nom de famille notamment porté par : 

 David Cosandey (?-), essayiste suisse ;
 Fanny Cosandey (1950-), historienne française ; 
 Florian Cosandey (1897-1982) enseignant et botaniste suisse ;
 Maurice Cosandey (1918-2018), ingénieur civil suisse ;